Apple Premium Reseller — магазин (сертифицированный Apple), специализирующийся на продажах продукции компании Apple. Пример: торговая сеть re:Store.
 Apache Portable Runtime — библиотека, разрабатываемая Apache Software Foundation и изначально входившая в состав веб-сервера Apache, но затем выделенная в независимый проект.
 Advanced Precision Rifle — снайперская винтовка производства швейцарской компании «Brugger & Thomet»